Penev :
 Luboslav Penev (né en 1966) est un ancien footballeur bulgare.
 Dimitar Penev (né en 1945) est un ancien footballeur bulgare.